Adam Zagajewski (1945–2021) – polski poeta, eseista, prozaik
 Adam Zagajewski (1959–2017) – polski kolarz szosowy